Australia est le nom anglais à la fois de l'Australie et du continent australien.

Ce nom désigne aussi :
 l'île Australia, une île française de l'archipel des Kerguelen ;
 Australia, un film belge (wallon) réalisé par Jean-Jacques Andrien en 1989 ;
 Australia, un jeu de société édité par Ravensburger à compter de 2005 ;
 Australia, un film réalisé par Baz Luhrmann en 2008 ;
 Australia, un yacht australien du  ;
 Australia, le nom d'albédos du quadrangle H-15 de la planète Mercure.
 Australia, cheval de course